Барбуэс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монегрос. Занимает площадь 19.53 км². Население — 98 человек (на 2010 год). Расстояние — 20 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Уэски